Loveland (Colorado)
 Loveland (Ohio)
 Loveland (Oklahoma)
 Loveland Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio